Haywire — спільний мікстейп американських реперів Hopsin і SwizZz, виданий 18 червня 2009 р. Має золотий статус на DatPiff (за критеріями сайту) з понад 148 тис. завантажень.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Hopsin
Альбоми Funk Volume